I Believe in Father Christmas peut désigner :
I Believe in Father Christmas, une chanson de Greg Lake sortie en single en novembre 1975 et, 2 ans plus tard, reénregistrée par tout le trio ELP  sur l'album Works Volume II ;
I Believe in Father Christmas, un EP-compilation du supergroupe britannique ELP, sorti en 1995.